Нова́ Бава́рія може означати:
 Нова Баварія — місцевість міста Харкова
 Нова Баварія — проєктована станція Харківського метрополітену
 Нова Баварія — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці
 Нова Баварія — перший харківський пивзавод
 Нова Баварія — пиво, яке випускає однойменна пивоварня
 Нова Баварія — харківська мінеральна вода
 Нова Баварія — харківський культурно-діловий центр місцевості Нова Баварія

Див. також 
 Новобаварський район
 Ново-Баварський проспект
 Ново-Баварський сквер
 Ново-Баварський гідропарк
 Ново-Баварський хлібзавод

Примітки